Radunia Stężyca - klub piłkarski
 Radunia – rzeka, dopływ Motławy
 Radunia – szczyt w masywie Ślęży
 Rezerwat Góra Radunia – rezerwat florystyczny na górze Radunia

 Kanał Raduni

Zobacz też:
 Raduń